Deltombe est un nom de famille notamment porté par :

 Christophe Deltombe (1949-), avocat français, ancien président d'Emmaüs France
 Kevin Deltombe (1994-), coureur cycliste belge
 Paul Deltombe (1878-1971), artiste peintre et dessinateur français
 Thomas Deltombe (?-), journaliste et essayiste français